Dades de la Temporada 1963-1964 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 11 de setembre de 1963: Amistós: Espanyol 5 - Toulouse FC 0
 15 de setembre de 1963: Lliga: Espanyol 4 - Llevant UE 4
 24 de setembre de 1963: Amistós: Espanyol 3 - Stade Olympique de Montpellier 0
 19 d'abril de 1964: Lliga: FC Barcelona 5 - Espanyol 0
 21 de juny de 1964: L'Espanyol hagué de disputar la promoció davant l'Sporting de Gijón. A l'estadi del Molinón va perdre per 1 a 0, però a Sarrià vencé per 3 a 0, amb gols de Kubala, Muñoz i Idígoras.

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Tretzena posició amb 25 punts (30 partits, 10 victòries, 5 empats, 15 derrotes, 34 gols a favor i 47 en contra).
 Copa d'Espanya: Eliminà el CD Ourense a setzens de final, i el Sevilla FC a vuitens, però fou eliminat pel FC Barcelona a quarts de final.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1963 a Catalunya
Competicions esportives del 1964 a Catalunya